Capitão Rogério (Rio de Janeiro, 1860 — Rio de Janeiro, 1920) foi um maestro, trompetista e compositor brasileiro.

Maestros do Rio de Janeiro (estado)
Trompetistas do estado do Rio de Janeiro
Compositores do Rio de Janeiro (estado)